Lavant kan syfta på:

 Lavants stift – tidigare kyrkligt stift i det Tysk-romerska riket

Personer
 Christine Lavant, österrikisk poet
 Denis Lavant, fransk skådespelare 
 Rudolf Lavant, tysk författare

Geografi

Storbritannien 

 Lavant, West Sussex, civil parish i England,

Österrike 

 Lavant (vattendrag), Kärnten, 
 Lavant (kommun), Tyrolen, Politischer Bezirk Lienz, 

Robotskapade Österrikeförgreningar